Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in Limburg.

|}

 
Limburg
Watertorens